Plusieurs personnes portent le nom de Pierre Merle :
 Pierre Merle (1873-1935), homme politique français
 Pierre Merle (1946- ), journaliste et écrivain français
 Pierre Merle (1955- ), sociologue et universitaire français.